Tacomango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tacomango, Minatitlán, ort, Veracruz, 
 Tacomango, Moloacán, ort, Veracruz,